Siegfried Bettmann ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Bettmann (Unternehmer) (1863–1951), britischer Unternehmensgründer
 Siegfried Bettmann (Mediziner) (1869–1939), deutscher Dermatologe